Luisa ima više značenja:
 Luisa, Biella
 Luisa, Palermo